

Ранги госслужащих 
Законом Украины от 16 декабря 1993 г. № 3723-XII «О государственной службе» (утратил силу Законом Украины от 10 декабря 2015 г. № 889-VIII) установлены ранги государственных служащих:
 1 ранг государственного служащего
 2 ранг государственного служащего
 3 ранг государственного служащего
 4 ранг государственного служащего
 5 ранг государственного служащего
 6 ранг государственного служащего
 7 ранг государственного служащего
 8 ранг государственного служащего
 9 ранг государственного служащего
 10 ранг государственного служащего
 11 ранг государственного служащего
 12 ранг государственного служащего
 13 ранг государственного служащего
 14 ранг государственного служащего
 15 ранг государственного служащего

Законом Украины от 10 декабря 2015 г. № 889-VIII «О государственной службе» установлены ранги государственных служащих:
 1 ранг государственного служащего
 2 ранг государственного служащего
 3 ранг государственного служащего
 4 ранг государственного служащего
 5 ранг государственного служащего
 6 ранг государственного служащего
 7 ранг государственного служащего
 8 ранг государственного служащего
 9 ранг государственного служащего

Квалификационные классы судей 
Законом Украины от 15 декабря 1992 г. № 2862-XII «О статусе судей», Законом Украины от 2 февраля 1994 г. № 3911-XII «О квалификационных комиссиях, квалификационной аттестации и дисциплинарной ответственности судей судов Украины» и Законом Украины от 7 февраля 2002 г. № 3018-III «О судоустройстве Украины» (утратил силу Законом Украины от 7 июля 2010 г. № 2453-VI) установлены квалификационные классы судей:

 высший квалификационный класс
 первый квалификационный класс
 второй квалификационный класс
 третий квалификационный класс
 четвёртый квалификационный класс
 пятый квалификационный класс

Дипломатические ранги 
Постановлением Верховной Рады Украины от 31 января 1992 г. № 2084-XII «О дипломатических рангах Украины», Законом Украины от 20 сентября 2001 г. № 2728-III «О дипломатической службе», Законом Украины от 28 ноября 2002 г. № 253-IV «О дипломатических рангах Украины» и Законом Украины от 11 января 2011 г. № 2911-VI "О внесении изменений в Закон Украины «О дипломатической службе» (утратил силу Законом Украины от 7 июня 2018 г. № 2449-VIII) установлены дипломатические ранги:

 Чрезвычайный и Полномочный Посол
 Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса
 Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса
 советник первого класса
 советник второго класса
 первый секретарь первого класса
 первый секретарь второго класса
 второй секретарь первого класса
 второй секретарь второго класса
 третий секретарь
 атташе

Законом Украины от 7 июня 2018 г. № 2449-VIII «О дипломатической службе» установлены дипломатические ранги:

 Чрезвычайный и Полномочный Посол
 Чрезвычайный и Полномочный Посланник первого класса
 Чрезвычайный и Полномочный Посланник второго класса
 советник первого класса
 советник второго класса
 первый секретарь
 второй секретарь
 третий секретарь
 атташе

Классные чины прокуратуры (до 2014 года) 
Положением о классных чинах работников органов прокуратуры Украины, утверждённым постановлением Верховной Рады Украины от 6 ноября 1991 г. № 1795-XII «Об утверждении Положения о классных чинах работников органов прокуратуры Украины» (утратило силу Законом Украины от 19 сентября 2019 г. № 113-IX), установлены классные чины работников органов прокуратуры:

В процессе реформирования прокуратуры Украины, который начался после 2014 года, чины и форму прокуроров отменили.

Воинские звания 

Законом Украины от 25 марта 1992 г. № 2232-XII «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» установлены воинские звания:

Текущий вариант 
Современный дизайн ВСУ погон был утверждён Президентом Украины 4 июля 2016 года.

Форма погон  - углом вверх, использовалась в армии Украинской Народной Республики и Украинской Галицкой Армии, а четырехугольные звезды (равноугольные ромбы) на них основаны на звёздах погон принятых в Украинской державе.

30 июня 2020 года был изменён внешний вид погон для генералов и адмиралов. Зубчатый знак был перенесён на петлицы (аналогично исторической форме сечевых стрельцов в 1918 году), а вместо него на погонах стали изображать скрещенные булавы.
В 2021 году были изменены и добавлены воинские звания генеральского состава: Бригадный генерал, генерал-лейтенант, генерал армии Украины - генерал. Генерал-полковник как переходное звание (после 01.10.2020 не присваивается) получил отдельный погон с четырьмя «звездами», расположенными ромбом.

Армейские и корабельные 

После 1 октября 2020 года были отменены воинские звания прапорщик, старший прапорщик, мичман, старший мичман;
Появятся новые звания — рекрут, штаб-сержант (штаб-старшина в ВМС), мастер-сержант и главный мастер-сержант (аналоги на флоте — старший мастер-старшина, главный мастер-старшина)

Звания 1992—2016

Новые экспериментальные знаки 2009 
Первый выпуск Учебного центра сержантского состава Вооружённых сил Украины в Харькове одновременно стали первыми профессиональными сержантами, которые получили принципиально новые знаки различия на погонах.

{|class="wikitable" align="center"
 ! Новые знаки различия сухопутных войск и воздушных сил Украины
 ! Новые знаки различия ВМС Украины |- align="center"
 | 
 | 
 |-
 |}

Это нововведение направлено на приближение к стандартам НАТО. До 2009 года украинские военнослужащие использовали военные знаки различия советской модели. Новая система знаков различия делает возможным введение новых рангов, таких как бригадный генерал и новые типы сержантов. Новые погоны генералов имеют скрещённые булавы, которые были клейнодами (регалиями) гетмана, полковников и Кошевого атамана.

Эти экспериментальные знаки различия не получили широкого распространения и были достаточно быстро забыты. К 2015 году Вооружённые силы продолжали использовать знаки различия и систему рангов советского стиля.

 Национальная гвардия 
Положением о порядке комплектования, военного, материально-технического и финансового обеспечения Национальной гвардии Украины, утверждённым постановлением Верховной Рады Украины от 4 ноября 1991 г. № 1776-XII «О порядке комплектования, военного, материально-технического и финансового обеспечения Национальной гвардии Украины» установлены воинские звания лицам, которые пребывают на службе в Национальной гвардии:

Высший офицерский состав
 генерал-лейтенант гвардии
 генерал-майор гвардии

Старший офицерский состав
 полковник гвардии
 подполковник гвардии
 майор гвардии

Младший офицерский состав
 капитан гвардии
 старший лейтенант гвардии
 лейтенант гвардии
 младший лейтенант гвардии

Состав прапорщиков
 Главный мастер-сержант гвардии
 Старший мастер-сержант гвардии
 Мастер-сержант гвардии
 Штаб-сержант гвардии

Сержантский состав
 Главный сержант гвардии
 старший сержант гвардии
 сержант гвардии
 младший сержант гвардии

Солдатский состав
 старший солдат гвардии
 солдат гвардии

Законом Украины от 11 января 2000 г. № 1363-XIV «О расформировании Национальной гвардии Украины» Национальная гвардия Украины как воинское формирование расформирована.
В связи с военными действиями на территории Украины весной 2014 г. Национальная гвардия Украины была заново сформирована на базе внутренних войск Украины, но в ней стали присваиваться те же воинские звания, что и в Вооруженных Силах Украины.

 Пограничная служба 

Законом Украины от 4 ноября 1991 № 1779-XII «О Пограничных войсках Украины» было определено, что  Лица, проходящие службу в Пограничных войсках Украины, являются военнослужащими, принимают присягу на верность Украине, имеют единые для Вооруженных Сил Украины военные звания и знаки различия. Форменная одежда военнослужащих Пограничных войск Украины утверждается Кабинетом Министров Украины по представлению Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.Законом Украины от 3 апреля 2004 № 661-IV «О Государственной пограничной службе Украины» было определено, что  Комплектование Государственной пограничной службы Украины военнослужащими и прохождение ими военной службы осуществляются на основании Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

 Служба безопасности 

Законом Украины от 25 марта 1992 № 2229-XII «О Службе безопасности Украины» определено, что «Военнослужащие Службы безопасности Украины имеют право на ношение военной формы одежды со знаками различия, образцы которых утверждаются в соответствии с Законом Украины „О воинской обязанности“ и военной службе». Специальные звания 

 Налоговая служба 
Положением о специальных званиях должностных лиц государственных налоговых инспекций, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 5 октября 1992 г. № 559 «Вопросы государственной налоговой службы в Украине» установлены персональные звания работников государственных налоговых инспекций:

 главный государственный советник налоговой службы
 государственный советник налоговой службы I ранга
 государственный советник налоговой службы II ранга
 государственный советник налоговой службы III ранга
 советник налоговой службы I ранга
 советник налоговой службы II ранга
 советник налоговой службы III ранга
 инспектор налоговой службы I ранга
 инспектор налоговой службы II ранга
 инспектор налоговой службы III ранга

Законом Украины от 24 декабря 1993 г. № 3813-XII "О внесении изменений и дополнений в Закон Украины «О государственной налоговой службе в Украине» и Законом Украины от 5 июля 2012 г. № 5083-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине» (Законом Украины от 4 июля 2013 г. № 404-VII изложен в новой редакции) установлены специальные звания должностных лиц органов государственной налоговой службы:
 главный государственный советник налоговой службы
 государственный советник налоговой службы I ранга
 государственный советник налоговой службы II ранга
 государственный советник налоговой службы III ранга
 советник налоговой службы I ранга
 советник налоговой службы II ранга
 советник налоговой службы III ранга
 инспектор налоговой службы I ранга
 инспектор налоговой службы II ранга
 инспектор налоговой службы III ранга

Законом Украины от 4 июля 2013 г. № 404-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с проведением административной реформы» установлены специальные звания должностных лиц контролирующих органов:
 главный государственный советник налогового и таможенного дела
 государственный советник налогового и таможенного дела I ранга
 государственный советник налогового и таможенного дела II ранга
 государственный советник налогового и таможенного дела III ранга
 советник налогового и таможенного дела I ранга
 советник налогового и таможенного дела II ранга
 советник налогового и таможенного дела III ранга
 инспектор налогового и таможенного дела I ранга
 инспектор налогового и таможенного дела II ранга
 инспектор налогового и таможенного дела III ранга
 инспектор налогового и таможенного дела IV ранга
 младший инспектор налогового и таможенного дела

 Таможенная служба 
Постановлением Верховной Рады Украины от 5 февраля 1992 г. № 2099-XII «О персональных званиях государственной таможенной службы Украины» (утратило силу на основании Таможенного кодекса Украины от 11 июля 2002 г. № 92-IV) установлены персональные звания государственной таможенной службы Украины:

 Действительный государственный советник таможенной службы
 Государственный советник таможенной службы 1 ранга
 Государственный советник таможенной службы 2 ранга
 Государственный советник таможенной службы 3 ранга
 советник таможенной службы 1 ранга
 советник таможенной службы 2 ранга
 советник таможенной службы 3 ранга
 инспектор таможенной службы 1 ранга
 инспектор таможенной службы 2 ранга
 инспектор таможенной службы 3 ранга

Таможенным кодексом Украины от 11 июля 2002 г. № 92-IV (вступил в силу с 1 января 2004 г.) (утратил силу на основании Таможенного кодекса Украины от 13 марта 2012 г. № 4495-VI) установлены специальные звания должностных лиц таможенной службы Украины:

 действительный государственный советник таможенной службы
 государственный советник таможенной службы 1 ранга
 государственный советник таможенной службы 2 ранга
 государственный советник таможенной службы 3 ранга
 советник таможенной службы 1 ранга
 советник таможенной службы 2 ранга
 советник таможенной службы 3 ранга
 инспектор таможенной службы 1 ранга
 инспектор таможенной службы 2 ранга
 инспектор таможенной службы 3 ранга
 инспектор таможенной службы 4 ранга
 инспектор таможенной службы
 младший инспектор таможенной службы
 курсант

Таможенным кодексом Украины от 13 марта 2012 г. № 4495-VI (вступил в силу с 1 июня 2012 г.) (Законом Украины от 4 июля 2013 г. № 405-VII изложен в новой редакции) установлены специальные звания таможенной службы Украины:
 действительный государственный советник таможенной службы
 государственный советник таможенной службы 1 ранга
 государственный советник таможенной службы 2 ранга
 государственный советник таможенной службы 3 ранга
 советник таможенной службы 1 ранга
 советник таможенной службы 2 ранга
 советник таможенной службы 3 ранга
 инспектор таможенной службы 1 ранга
 инспектор таможенной службы 2 ранга
 инспектор таможенной службы 3 ранга
 инспектор таможенной службы 4 ранга
 инспектор таможенной службы
 младший инспектор таможенной службы

Законом Украины от 4 июля 2013 г. № 405-VII «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с проведением административной реформы» установлены специальные звания должностных лиц органов доходов и сборов:
 главный государственный советник налогового и таможенного дела
 государственный советник налогового и таможенного дела I ранга
 государственный советник налогового и таможенного дела II ранга
 государственный советник налогового и таможенного дела III ранга
 советник налогового и таможенного дела I ранга
 советник налогового и таможенного дела II ранга
 советник налогового и таможенного дела III ранга
 инспектор налогового и таможенного дела I ранга
 инспектор налогового и таможенного дела II ранга
 инспектор налогового и таможенного дела III ранга
 инспектор налогового и таможенного дела IV ранга
 младший инспектор налогового и таможенного дела

 Органы внутренних дел 

 Милиция (1992—2015) 

В 1992 г. была предпринята попытка введения новых знаков различия МВД, которая не получила широкого распространения.
В середине 1990-х гг. была предпринята новая попытка отойти от советской системы знаков различия и ввести новые («европейского образца») в системе МВД при сохранении системы званий, однако, за исключением Киева, они не получили распространения и были вскоре упразднены.

Постановлением Верховной Рады Украины от 22 апреля 1993 г. № 3135-XII «О специальных званиях, форменной одежде и знаках различия в органах внутренних дел Украины» установлены специальные звания для лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел:

 

 

 Полиция (с 2015) 

23 сентября 2014 было объявлено, что в ходе реформы МВД милиция будет преобразована в «Национальную полицию».

7 ноября 2015 года, на Украине вступил в силу закон «О Национальной полиции» и Положение о Национальной полиции, утверждённое постановлением Кабинета министров Украины от 28 октября 2015 года. Согласно Закону Украины от 2 июля 2015 г. № 580-VIII «О Национальной полиции» были изменены и звания сотрудников органов внутренних дел.

 Внутренняя служба 
Специальные звания внутренней службы предусмотрены Постановлением Верховной Рады Украины от 22 апреля 1993 г. № 3135-XII «О специальных званиях, форменной одежде и знаках различия в органах внутренних дел Украины» и Постановлением Кабинета Министров Украинской ССР «О Положении о порядке прохождения службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел» от 29 июля 1991 г. № 114.

Согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 22 апреля 1993 г. № 3135-XII «О специальных званиях, форменной одежде и знаках различия в органах внутренних дел Украины»
начальствующий и рядовой состав внутренней службы носит форму одежды, погоны и другие знаки различия, установленные для соответствующих категорий военнослужащих Вооруженных Сил Украины в порядке, определенном Министерством внутренних дел Украины по согласованию с Министерством обороны Украины. Специальное отличие генерала внутренней службы Украины устанавливается Президентом Украины.

Ранее присваивались:

 Министру внутренних дел Украины (генерал внутренней службы Украины'') — как наивысшее специальное звание в системе органов внутренних дел
 рядовому и начальствующему составу системы исправительно-трудовых учреждений и следственных изоляторов ГУИН МВД Украины (до 1999 г.);
 рядовому и начальствующему составу органов и подразделений Государственной пожарной охраны МВД Украины (с 1991 по 2003 гг.)
 рядовому и начальствующему составу органов и подразделений МЧС Украины (с 2003 по 2008 гг.)
 рядовому и начальствующему составу Государственной фельдъегерской службы — (с 1991 по конец 2015 гг.)

Присваиваются по состоянию на 1 января 2016 г.

 рядовому и начальствующему составу системы исполнения наказаний (Государственной пенитенциарной службы Украины) — с 1999 г.

Высший начальствующий состав
 генерал внутренней службы Украины
 генерал-полковник внутренней службы
 генерал-лейтенант внутренней службы
 генерал-майор внутренней службы

Старший начальствующий состав
 полковник внутренней службы
 подполковник внутренней службы
 майор внутренней службы

Средний начальствующий состав
 капитан внутренней службы
 старший лейтенант внутренней службы
 лейтенант внутренней службы
 младший лейтенант внутренней службы

Младший начальствующий состав
 старший прапорщик внутренней службы
 прапорщик внутренней службы
 старшина внутренней службы
 старший сержант внутренней службы
 сержант внутренней службы
 младший сержант внутренней службы

Рядовой состав
 рядовой внутренней службы

Налоговая милиция 
Законом Украины от 5 февраля 1998 г. № 83/98-ВР «О внесении изменений в Закон Украины „О государственной налоговой службе на Украине“» (утратил силу на основании Закона Украины от 5 июля 2012 г. № 5083-VI) установлены специальные звания лицам, которые приняты на службу в налоговую милицию на должности начальствующего состава:

Высший начальствующий состав
 генерал-лейтенант налоговой милиции
 генерал-майор налоговой милиции

Старший начальствующий состав
 полковник налоговой милиции
 подполковник налоговой милиции
 майор налоговой милиции

Средний начальствующий состав
 капитан налоговой милиции
 старший лейтенант налоговой милиции
 лейтенант налоговой милиции

Младший начальствующий состав
 старший прапорщик налоговой милиции
 прапорщик налоговой милиции

Законом Украины от 14 апреля 2009 г. № 1249-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования структуры и функционирования налоговой милиции и социальной защите её работников» установлено специальное звание генерал-полковник налоговой милиции.

Законом Украины от 5 июля 2012 г. № 5083-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы на Украине» установлены специальные звания лицам, которые приняты на службу в налоговую милицию на должности начальствующего и рядового состава:

Высший начальствующий состав
 генерал-полковник налоговой милиции
 генерал-лейтенант налоговой милиции
 генерал-майор налоговой милиции

Старший начальствующий состав
 полковник налоговой милиции
 подполковник налоговой милиции
 майор налоговой милиции

Средний начальствующий состав
 капитан налоговой милиции
 старший лейтенант налоговой милиции
 лейтенант налоговой милиции

Младший начальствующий состав
 старший прапорщик налоговой милиции
 прапорщик налоговой милиции

 Рядовой состав
 рядовой налоговой милиции

Государственная уголовно-исполнительная служба 
Законом Украины от 23 июня 2005 г. № 2713-IV «О Государственной уголовно-исполнительной службе Украины» установлены специальные звания лиц начальствующего и рядового состава уголовно-исполнительной службы:

Высший начальствующий состав
 генерал-полковник внутренней службы
 генерал-лейтенант внутренней службы
 генерал-майор внутренней службы

Старший начальствующий состав
 полковник внутренней службы
 подполковник внутренней службы
 майор внутренней службы

Средний начальствующий состав
 капитан внутренней службы
 старший лейтенант внутренней службы
 лейтенант внутренней службы
 младший лейтенант внутренней службы

Младший начальствующий состав
 старший прапорщик внутренней службы
 прапорщик внутренней службы
 старшина внутренней службы
 старший сержант внутренней службы
 сержант внутренней службы
 младший сержант внутренней службы

Рядовой состав
 рядовой внутренней службы

Служба гражданской защиты 
Кабинет министров Украины 14 февраля 2018 года утвердил Постановление под № 81 «Про затвердження опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та норм забезпечення форменим одягом». На погонах старшего и среднего начальствующего состава будет использоваться восьмиконечная звезда, сформированная из двух взаимно перпендикулярных рельефных ромбов, звания младшего начальствующего состава и рядовых отображаются с помощью треугольной выпуклой звезды.

Высший начальствующий состав
 генерал службы гражданской защиты
 генерал-полковник службы гражданской защиты
 генерал-лейтенант службы гражданской защиты
 генерал-майор службы гражданской защиты

Старший начальствующий состав
 полковник службы гражданской защиты
 подполковник службы гражданской защиты
 майор службы гражданской защиты

Средний начальствующий состав
 капитан службы гражданской защиты
 старший лейтенант службы гражданской защиты
 лейтенант службы гражданской защиты
 младший лейтенант службы гражданской защиты

Младший начальствующий состав и рядовой состав
 главный мастер-сержант службы гражданской защиты
 мастер-сержант службы гражданской защиты
 сержант службы гражданской защиты
 рядовой службы гражданской защиты

Законом Украины от 24 июня 2004 г. № 1859-IV «О правовых основах гражданской защиты» (утратил силу на основании Кодекса гражданской защиты Украины от 2 октября 2012 г. № 5403-VI) установлены специальные звания лиц, которые состоят на службе в органах и подразделениях гражданской защиты:

Высший начальствующий состав
 генерал службы гражданской защиты Украины
 генерал-полковник службы гражданской защиты
 генерал-лейтенант службы гражданской защиты
 генерал-майор службы гражданской защиты

Старший начальствующий состав
 полковник службы гражданской защиты
 подполковник службы гражданской защиты
 майор службы гражданской защиты

Средний начальствующий состав
 капитан службы гражданской защиты
 старший лейтенант службы гражданской защиты
 лейтенант службы гражданской защиты
 младший лейтенант службы гражданской защиты

Младший начальствующий состав
 старший прапорщик службы гражданской защиты
 прапорщик службы гражданской защиты
 старшина службы гражданской защиты
 старший сержант службы гражданской защиты
 сержант службы гражданской защиты
 младший сержант службы гражданской защиты

Рядовой состав
 рядовой службы гражданской защиты

Кодексом гражданской защиты Украины от 2 октября 2012 г. № 5403-VI (вступил в силу с 1 июля 2013 г.) установлены специальные звания лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты:

Высший начальствующий состав
 генерал службы гражданской защиты генерал службы гражданской защиты Украины
 генерал-полковник службы гражданской защиты
 генерал-лейтенант службы гражданской защиты
 генерал-майор службы гражданской защиты

Старший начальствующий состав
 полковник службы гражданской защиты
 подполковник службы гражданской защиты
 майор службы гражданской защиты

Средний начальствующий состав
 капитан службы гражданской защиты
 старший лейтенант службы гражданской защиты
 лейтенант службы гражданской защиты
 младший лейтенант службы гражданской защиты

Младший начальствующий состав
 старший прапорщик службы гражданской защиты
 прапорщик службы гражданской защиты
 старшина службы гражданской защиты
 старший сержант службы гражданской защиты
 сержант службы гражданской защиты
 младший сержант службы гражданской защиты

Рядовой состав
 рядовой службы гражданской защиты

Государственная служба специальной связи и защиты информации 
Законом Украины от 23 февраля 2006 г. № 3475-IV «О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины» установлены специальные звания лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины:

Высший начальствующий состав
 генерал-лейтенант Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
 генерал-майор Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Старший начальствующий состав
 полковник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
 подполковник Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
 майор Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Средний начальствующий состав
 капитан Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
 старший лейтенант Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
 лейтенант Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
 младший лейтенант Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Младший начальствующий состав
 старший прапорщик Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
 прапорщик Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
 сержант Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Рядовой состав
 рядовой Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Законом Украины от 15 января 2009 г. № 879-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины» установлено, что к специальным званиям лиц среднего и старшего начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые имеют высшее медицинское или юридическое образование и занимают соответствующие штатные должности, после слов «младший лейтенант», «лейтенант», «старший лейтенант», «капитан», «майор», «подполковник», «полковник» добавляются соответственно слова «медицинской службы» или «юстиции».

Законом Украины от 9 апреля 2014 г. № 1194-VII "О внесении изменений в Закон Украины «О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины» установлено, что лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины присваиваются воинские звания.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 
Законом Украины от 14 октября 2014 г. № 1698-VII «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» установлены специальные звания лиц начальствующего состава НАБ Украины:

Высший начальствующий состав
 генерал-майор Национального антикоррупционного бюро Украины

Старший начальствующий состав
 полковник Национального антикоррупционного бюро Украины
 подполковник Национального антикоррупционного бюро Украины
 майор Национального антикоррупционного бюро Украины

Средний начальствующий состав
 капитан Национального антикоррупционного бюро Украины
 старший лейтенант Национального антикоррупционного бюро Украины
 лейтенант Национального антикоррупционного бюро Украины

Законом Украины от 12 февраля 2015 г. № 198-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции» специальное звание генерал-майор Национального антикоррупционного бюро Украины было упразднено.

На лиц начальствующего состава НАБУ распространяется действие Положения о порядке прохождения службы в органах внутренних дел и Дисциплинарный устав органов внутренних дел Украины.

Служба судебной охраны 
Законом Украины от 12 июля 2018 г. № 2509-VIII "О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» установлены специальные звания сотрудников Службы судебной охраны:

Высший состав
 генерал Службы судебной охраны

Средний состав
 полковник Службы судебной охраны
 подполковник Службы судебной охраны
 майор Службы судебной охраны
 капитан Службы судебной охраны
 старший лейтенант Службы судебной охраны
 лейтенант Службы судебной охраны
 младший лейтенант Службы судебной охраны

Младший состав
 старший сержант Службы судебной охраны
 сержант Службы судебной охраны
 капрал Службы судебной охраны
 рядовой Службы судебной охраны

Государственное бюро расследований 
Законом Украины от 16 мая 2019 г. № 2720-VIII «о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований» установлены специальные звания лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований:

Высший начальствующий состав
 генерал-майор Государственного бюро расследований

Старший начальствующий состав
 полковник Государственного бюро расследований
 подполковник Государственного бюро расследований
 майор Государственного бюро расследований

Средний начальствующий состав
 капитан Государственного бюро расследований
 старший лейтенант Государственного бюро расследований
 лейтенант Государственного бюро расследований
 младший лейтенант Государственного бюро расследований

Младший начальствующий состав
 старший сержант Государственного бюро расследований
 сержант Государственного бюро расследований
 капрал Государственного бюро расследований

Рядовой состав
 рядовой Государственного бюро расследований

Примечания

См. также 
 Звания, чины и ранги Республики Беларусь

Ссылки 
 Сайт «Законодательство Украины»